Trockenschaum steht für:
 Textilreinigungsverfahren nach RAL 991 A3, siehe RAL 991 A3 #Trockenschaum
 Feuerlöschverfahren mit Druckluftschaum in der Einstellung trocken für großes Volumen und hohe Oberflächenspannung
 Sorte einer Schaumzuckerware, auch als Alabaster bezeichnet